Британското консулство в Битоля е дипломатическо представителство на Великобритания в град Битоля, Османската империя.

История 
Великобритания е силно заинтересована от инвестиране в Османската империя и заедно с Австрийската империя е първата страна създала мисия в Битоля – консулството е отворено на 28 октомври 1851 година, когато за вицеконсул е назначен Джон Огъстъс Лонгуърт. В 1855 година Британската империя има генерално консулство в Солун и вицеконсули в Битоля, Кавала, Сяр и Драма. Докладите на английските консули обхващат широк спектър от проблеми – търговия, внос, износ, земеделие, положението на християнското население, църковните въпроси, училищата и прочее – и са важен исторически източник. В Илинденския период консул е Джеймс Макгрегър, който описва въстанието, превземането на Крушево и жестокостите и палежите при потушаването му.

Сградата, в която било настанено консулството на днешната улица „Св. св. Кирил и Методий“ № 22, е обявена за паметник на културата.

Дипломатически представители в Битоля

Бележки 

Консулства в Битоля
Външна политика на Великобритания
Битоля